Ліциній Лукулл ():
 Марк Ліциній Лукулл (*Marcus Licinius Lucullus, 64 до н. е. —42 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Луцій Ліциній Лукулл (значення)

Див. також 
 Ліцинії (рід)

Ліцинії Лукулли